Флаг бразильского штата Сеара представляет собой прямоугольное полотнище зелёного цвета, в центре расположен золотой ромб, внутри которого в белом круге изображён герб штата.

История 
Первый флаг штата Сеара был учреждён 25 августа 1922 года. От нынешнего флага он отличался величиной ромба и изображением герба. Современный флаг был принят 31 августа 1967 года.

Символика 
Цвета на флаге штата такие же, как на флаге Бразилии, однако они имеют другие значения:
 Зелёный символизирует богатую флору штата;
 Жёлтый олицетворяет минеральные ресурсы.

Ссылки 
 Флаг Сеары на сайте «Flags of the World».

Сеара